Коро́винский сельсове́т и Коро́винский се́льский сове́т — названия административных единиц и муниципальных образований:

 Коровинский сельсовет — в Павловском районе Нижегородской области России.
 Коровинский сельсовет — в Бугурусланском районе Оренбургской области России.
 Коровинский сельский совет — в Недригайловском районе Сумской области Украины.